Les races racines (ou races mères) sont des étapes de l'évolution humaine dans la cosmologie ésotérique de la théosophiste Helena Petrovna Blavatsky, comme décrit dans son livre La Doctrine secrète (1888). Ces races existaient principalement sur des continents aujourd'hui perdus. Le modèle de Blavatsky a été développé par des théosophes ultérieurs, notamment William Scott-Elliot dans The Story of Atlantis (1896) et The Lost Lemuria (1904). Annie Besant a développé le modèle dans Man: Whence, How and Whither (1913). Besant et Scott-Elliot s'appuyaient tous deux sur des informations de Charles Webster Leadbeater obtenues par "voyance astrale". Rudolf Steiner a fourni de plus amples détails dans Atlantis and Lemuria (1904). Rudolf Steiner, et les auteurs théosophes ultérieurs, ont appelé les périodes de temps associées à ces races Époques (Steiner a estimé que le terme "race" n'était plus adéquat pour l'humanité moderne).

Sources 
Selon l'historien James Webb, le concept occulte de races préhistoriques successives, tel qu'adopté plus tard par Blavatsky, a été introduit pour la première fois par l'auteur français Antoine Fabre d'Olivet dans son Histoire philosophique du genre humain (1824). En revanche, l'historien Goffe Jensma affirme que le concept de races racinaires a d'abord été articulé dans le livre ésotériste néerlandais Oera Linda, qui a été traduit en anglais par William Sandbach en 1876. Également avant Blavatsky, les races racinaires ont été décrites par le théosophiste anglais Alfred Percy Sinnett dans Esoteric Buddhism (1883).

Emplacements des anciens continents proposés 
Certains écrivains post-théosophiques, tentant de réconcilier la science géologique actuelle avec certains enseignements théosophiques antérieurs, ont assimilé la Lémurie à l'ancien supercontinent du Gondwana, mais ce n'est pas de la théosophie. Les premiers enseignements théosophiques sont en accord avec les déclarations originales d'Eduard Suess, qui affirmait que le Gondwanaland se composait de parties des continents actuels dans leurs positions actuelles, mais jointes les unes aux autres par d'autres terres qui ont depuis été submergées. C'est également le poste de maître Samael Aun Weor.

L'Atlantide, dans la cosmologie théosophique, était un continent qui couvrait une partie importante de ce qui est maintenant l'océan Atlantique. Le grand continent de l'Atlantide aurait «d'abord été divisé, puis divisé par la suite en sept péninsules et îles». Lorsque la partie principale de l'Atlantide a commencé à couler, les colons atlantes ont migré vers les nouvelles terres qui s'élevaient à l'est, à l'ouest et au sud. Ces nouvelles terres sont devenues les Amériques, l'Afrique, certaines parties de l'Asie et les pays européens actuels, s'étendant des montagnes de l'Oural russe, vers l'ouest pour inclure les îles d'Irlande et de Grande-Bretagne, et même plus à l'ouest que cela dans le passé. Certains émigrants des îles restantes de l'Atlantique se sont installés sur de nouvelles îles à l'est qui se sont consolidées plus tard en ce qui est maintenant le district des hauts plateaux abyssins et atterrit quelque peu au nord. L'Atlantide a péri par inondation et submersion en 9 564 av. J.-C. et sa destruction s'explique par des perturbations successives de la rotation axiale de la Terre qui ont provoqué des tremblements de terre, qui ont conduit au naufrage soudain d'Atlantide.

Racines, époques et sous-races 
Selon les écrits de Blavatsky, il y aura sept races racinaires assemblées pour notre Terre; chaque race racine est divisée en sept sous-races. Seules cinq races racinaires sont apparues à ce jour [6], la sixième devrait émerger au 28e siècle. Francis Bacon (que la théosophie considère comme le légendaire comte de Saint-Germain) dans son ouvrage The New Atlantis (1627) décrit une civilisation potentielle future qui vit sur une terre appelée Bensalem.

La première race racine Polarienne 
La première race racine était "éthérée", c'est-à-dire qu'elle était composée de matière éthérique. Ils se reproduisaient en se divisant comme une amibe. La Terre se refroidissait encore à cette époque. La première montagne à sortir de l'océan primitif orageux a été le mont Meru.

La deuxième race racine Hyperboréenne 
La deuxième race racine vivait à Hyperborea. La deuxième race racinaire était de couleur jaune doré. Hyperborea comprenait ce qui est maintenant le nord du Canada, le Groenland, l'Islande, la Scandinavie, l'Asie du Nord et le Kamchatka. Le climat était tropical car la Terre n'avait pas encore développé d'inclinaison axiale. Le nom ésotérique de leur continent est Plaksha, ils s'appelaient eux-mêmes les Kimpurshas. Ils se sont reproduits en bourgeonnant.

La troisième race racine Lémurien 
La troisième race racine, le Lémurien vivait en Lémurie. Le nom ésotérique de la Lémurie est Shalmali. La théurie, selon les théosophes, existait dans une grande partie de ce qui est maintenant l'océan Indien, y compris l'Australie et s'étendant dans l'océan Pacifique Sud; ses derniers vestiges sont le continent australien, l'île de Nouvelle-Guinée et l'île de Madagascar. La lémurie a coulé progressivement et a finalement été détruite par des volcans en éruption incessante. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les géologues pensaient que l'âge de la terre n'était que d'environ 200 millions d'années (car la datation radioactive n'était pas encore connue), de sorte que les époques géologiques auraient eu lieu à beaucoup plus tard qu'on ne le pense aujourd'hui. Selon la Théosophie traditionnelle, la race racinaire lémurienne a commencé il y a 34½ millions d'années, au milieu de ce que l'on croyait alors être le Jurassique; ainsi, les habitants de la Lémurie coexistaient avec les dinosaures. . Les trois premières sous-races des Lémuriens se sont reproduites en pondant des œufs, mais la quatrième sous-race, commençant il y a 16½ millions d'années, a commencé à se reproduire comme les humains modernes. Comme la Lémurie a été lentement submergée en raison des éruptions volcaniques, les Lémuriens ont colonisé les régions entourant la Lémurie, à savoir l'Afrique, l'Inde du Sud et les Indes orientales. Les descendants de la race racine lémurienne, selon la théosophie traditionnelle, comprennent la race capoïde, la race congoïde, les dravidiens et la race australoïde.

La quatrième race racine Atlante 
Cette race habitait Atlantis.

Sous-races de la race racine atlante 
La quatrième race racine, l'Atlantean, selon la théosophie, est née il y a environ 4 500 000 ans en Afrique de la quatrième sous-race des Lémuriens dans une partie de l'Afrique qui avait été colonisée par cette sous-race dans la zone maintenant habitée par les Ashanti. Selon les théosophes, la première sous-race atlante était le résultat de la dernière ou septième sous-race lémurienne, Chankshusha Manu, qui a migré en premier vers le sud du continent atlante et, de là, a migré plus au nord. Le nom ésotérique de l'Atlantide est Kusha. La race racine atlante avait des caractéristiques mongoles; ils ont commencé avec une peau de bronze et ont progressivement évolué vers les races indiennes d'Amérique rouges, malaises brunes et mongoles jaunes, car certains Atlantes ont finalement migré vers les Amériques et l'Asie. Les sept sous-races de la race racine atlante étaient

 le Rmoahal
 les Tlavati (Cro-Magnons)
 les Toltèques (terme que les théosophes utilisent comme synonyme des ancêtres atlantes des Indiens d'Amérique)
 le Turanien
 les Sémites originaux (c'est-à-dire les Phéniciens)
 les Akkadiens, et
 le mongol, qui a migré vers et colonisé l'Asie centrale, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est.

Les descendants des Atlantes selon la théosophie traditionnelle comprennent ceux de la race mongole, de la race malaise et de la race amérindienne ainsi que certaines personnes de ce que l'on appelait à la fin du 19e et au début du 20e siècle la race méditerranéenne "à la peau d'olivier" .

La civilisation de l'Atlantide

Article principal: Atlantide 
Pendant la longue période de temps où l'Atlantide était dirigée par les Toltèques (les ancêtres des Amérindiens), la civilisation de l'Atlantide était à son apogée. C'était la période entre environ 1 000 000 et 900 000 ans, appelée l'âge d'or de l'Atlantide. Les Atlantes avaient beaucoup de luxe et de commodités. Leur capitale s'appelait la ville des portes d'or. À son apogée, elle comptait deux millions d'habitants. Il y avait de vastes aqueducs menant à la ville depuis un lac de montagne. Les Atlantes avaient des dirigeables propulsés par le vril pouvant accueillir de deux à huit personnes. Le système économique était socialiste comme celui des Incas. Les Atlantes ont été les premiers à développer la guerre organisée. L'armée a déployé des cuirassés aériens propulsés par des vril qui contenaient de 50 à 100 combattants. Ces cuirassés aériens ont déployé des bombes à gaz toxiques. L'infanterie a tiré des flèches à pointe de feu. Les Toltèques de l'Atlantide adoraient le Soleil dans des temples aussi grands que ceux de l'Égypte ancienne décorés de couleurs vives. Le mot sacré utilisé dans la méditation était Tau (c'était l'équivalent du mot sacré aryen Om). Comme indiqué ci-dessus, les Toltèques ont colonisé toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et sont ainsi devenus le peuple que nous connaissons sous le nom d'Amérindiens. La chute d'Atlantide a commencé lorsque certains Toltèques ont commencé à pratiquer la magie noire vers 850 000 avant JC, corrompu par le dragon "Thevetat", connu sous le nom de Devadatta, l'adversaire de Bouddha. Le peuple a commencé à devenir égoïste et matérialiste. Peu de temps après, les Turaniens (les ancêtres du peuple que nous connaissons maintenant sous le nom de peuple turc) sont devenus dominants dans une grande partie de l'Atlantide. Les Turaniens ont continué la pratique de la magie noire qui a atteint son apogée environ 250 000 avant JC et a continué jusqu'au naufrage final de l'Atlantide, bien que les magiciens blancs s'y soient opposés. Le maître Morya s'est incarné en tant qu'empereur de l'Atlantide en 220 000 avant JC pour s'opposer aux magiciens noirs. [24] Les magiciens noirs utilisaient des sorts magiques pour élever des chimères homme-animal. Ils possédaient une armée composée de chimères qui étaient des composites composés d'un corps humain avec des têtes de prédateurs féroces tels que des lions, des tigres et des ours, qui mangeaient des cadavres ennemis sur le champ de bataille. La guerre entre les magiciens blancs et les magiciens noirs s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'Atlantide. Les Maîtres de l'Ancienne Sagesse ont averti par télépathie leurs disciples (les magiciens blancs) de fuir Atlantis dans des navires pendant qu'il était encore temps de sortir avant le cataclysme final. Comme indiqué ci-dessus, la submersion soudaine finale d'Atlantis en raison de tremblements de terre s'est produite en 9 564 avant JC.

La cinquième race racine aryenne

Les débuts de la race racine aryenne 
Blavatsky a affirmé que l'humanité appartenait à la cinquième race racine, la race aryenne, qui, selon les théosophes, est issue de la quatrième race racine (race racine atlante) qui a commencé il y a environ 100 000 ans en Atlantide. (Selon Powell, lorsque Mme Blavatsky a déclaré que la race racine aryenne avait un million d'années, elle voulait dire que les âmes des gens qui se sont incarnés plus tard physiquement en tant que premiers Aryens il y a environ 100 000 ans ont commencé à s'incarner dans les corps des Atlantes il y a un million d'années. [13] Cependant, une autre façon d'interpréter cela est que la nature a commencé à créer la race aryenne avant les cataclysmes finaux.) Les théosophes croient que la race racine aryenne a été physiquement engendrée par le Vaivasvatu Manu, l'un des maîtres de la sagesse ancienne. Le groupe ethnique actuel le plus étroitement lié à la nouvelle race est le kabyle. La petite bande de seulement 9 000 personnes constituant alors la petite race racine aryenne a migré hors de l'Atlantide en 79 797 av. Les bardes de la nouvelle race-racine blanche se sont référés poétiquement à la nouvelle race comme étant de couleur lune. [25] Un petit groupe de ces migrants aryens d'Atlantis s'est séparé du corps principal des migrants et s'est dirigé vers le sud jusqu'au bord d'une mer intérieure dans ce qui était alors un Sahara verdoyant et luxuriant où ils ont fondé la "Cité du Soleil". Le principal groupe de migrants a poursuivi sa route vers une île appelée "l'île blanche" au milieu de ce qui était alors une mer intérieure dans ce qui est maintenant le désert de Gobi, où ils ont établi la "ville du pont". (La "ville du pont" a été construite juste en dessous de la ville éthérique appelée Shamballa où les théosophes croient que la divinité gouvernante de la Terre, Sanat Kumara, habite ; ainsi, l'évolution en cours de la race racine aryenne a été divinement guidée par l'appel des théosophes "Le Seigneur du monde".)

Le nom ésotérique de l'ensemble de la surface terrestre actuelle de la Terre, c'est-à-dire l'île du monde, les Amériques, le continent australien et l'Antarctique pris dans leur ensemble est Krauncha.

Blavatsky relie constamment la race physique aux attributs spirituels tout au long de ses œuvres :

La différence intellectuelle entre l'Aryen et d'autres nations civilisées et des sauvages comme les insulaires de la mer du Sud est inexplicable pour tout autre motif. Aucune quantité de culture, ni des générations de formation au milieu de la civilisation.

Sous-races de la race racine aryenne 
Blavatsky a décrit la cinquième race racine avec les mots suivants :

Les races aryennes, par exemple, variant maintenant du brun foncé, presque noir, rouge-brun-jaune, à la couleur crémeuse la plus blanche, sont pourtant toutes d'un même et même stock - la cinquième race-racine - et jaillissent d'un seul ancêtre, ... qui aurait vécu il y a plus de 18 000 000 ans, et également 850 000 ans - au moment du naufrage des derniers vestiges du grand continent de l'Atlantide.

Elle prophétise également la destruction des «échecs raciaux de la nature» alors que la future «race supérieure» monte :

Ainsi, l'humanité, course après course, effectuera son cycle de pèlerinage. Les climats changeront, et ont déjà commencé, chaque année tropicale après l'autre en abandonnant une sous-race, mais pour engendrer une autre race plus élevée sur le cycle ascendant; tandis qu'une série d'autres groupes moins favorisés - les échecs de la nature -, comme certains hommes, disparaîtront de la famille humaine sans même laisser de trace.

Les sous-races de la cinquième race raciale aryenne comprennent la première sous-race, l'hindou, qui a migré de la «ville du pont» sur l'île blanche au milieu de la mer intérieure de Gobi vers l'Inde en 60 000 av. la deuxième sous-race, l'Arabie, qui a migré de la "ville du pont" vers l'Arabie en 40 000 avant JC ; la troisième sous-race, la Perse, qui a migré de la "ville du pont" en Perse en 30 000 avant JC ; la quatrième sous-race, les Celtes, qui a migré de la "ville du pont" vers l'Europe occidentale à partir de 20 000 avant JC (les Grecs mycéniens sont considérés comme une ramification de la sous-race celtique qui a colonisé l'Europe du Sud-Est) ; et la cinquième sous-race, la Teutonique, qui a également migré de la "Ville du Pont" vers ce qui est maintenant l'Allemagne à partir de 20 000 avant JC (les Slaves sont considérés comme un rejeton de la sous-race Teutonique qui a colonisé la Russie et ses environs).

L'émergence de la sixième sous-race de la race racine aryenne 
Selon Blavatsky, la sixième sous-race de la race racine aryenne commencera à évoluer dans la région des États-Unis au début du 21e siècle. Cette sixième sous-race de la race racinaire aryenne sera appelée la sous-race australo-américaine et est considérée par les théosophes comme étant désormais issue de la sous-race teutonique de la race racine aryenne en Australie et dans l'ouest des États-Unis (de nombreux individus de la nouvelle sous-race seront être né en Californie) et ses régions avoisinantes (c.-à-d. que la sous-race australo-américaine provient des groupes ethniques anglo-américain, anglo-canadien, anglo-australien et probablement aussi anglo-néo-zélandais). La sixième ou sous-race australo-américaine "possédera certains pouvoirs psychiques, et pour cela le corps pituitaire sera développé, donnant ainsi un sens supplémentaire, celui de connaître les émotions astrales dans la conscience de veille ordinaire. On peut dire qu'en général le la sixième sous-race apportera la sagesse et l'intuition, mélangeant tout ce qu'il y a de mieux dans l'intelligence de la cinquième sous-race et l'émotion de la quatrième. "

La sixième race racine 
Selon C.W. Leadbeater, une colonie sera établie en Basse-Californie par la Theosophical Society sous la direction des Maîtres de la Sagesse Ancienne au 28ème siècle pour l'élevage sélectif intensif eugénique de la sixième race racine. Le Maître Morya s'incarnera physiquement afin d'être le Manu ("progéniteur") de cette nouvelle race racine. À ce moment-là, le monde sera alimenté par l'énergie nucléaire et il y aura un seul gouvernement mondial dirigé par une personne qui sera la réincarnation de Jules César. Des dizaines de milliers d'années à l'avenir, un nouveau continent verra le jour dans l'océan Pacifique qui sera le futur foyer de la sixième race racine. La Californie à l'ouest de la faille de San Andreas se détachera du continent de l'Amérique du Nord et deviendra l'île de Californie au large de la côte orientale du nouveau continent.

Sous-races de la sixième race racine

Victor Skumin a proposé une définition et une classification de l'Homo spiritalis (latin: "homme spirituel"), la sixième race racine, composée de huit sous-espèces (sous-espèces): HS0 Anabiosis spiritalis, HS1 Scientella spiritalis, HS2 Aurora spiritalis, HS3 Ascensus spiritalis , HS4 Vocatus spiritalis, HS5 Illuminatio spiritalis, НS6 Creatio spiritalis et HS7 Servitus spiritalis.

La septième race racine 
La septième race-racine proviendra de la septième sous-race de la sixième race-racine sur le futur continent sur lequel la sixième race-racine vivra et qui proviendra de l'océan Pacifique. Le continent qu'ils habiteront est appelé ésotériquement Pushkara.

Migration vers Mercure 
Certains néo-théosophes pensent qu'après l'achèvement de la présente série d'évolution spirituelle humaine par la réincarnation des âmes dans les races racinaires dans plusieurs dizaines de millions d'années, la race humaine migrera vers la planète Mercure pour continuer son évolution spirituelle et physique.

Croyance théosophique dans la confrérie de l'humanité 
Les écrivains modernes au sein de la théosophie ou influencés par la théosophie défendent l'utilisation par Blavatsky des termes race aryenne et race racine comme "non liés aux idées démagogiques". Ils disent Que la classification de l'humanité en races est toujours pratiquée aujourd'hui et que Blavatsky et les philosophes ésotériques ultérieurs qui ont exprimé des lignes de pensée similaires voulaient une fraternité universelle de l'humanité. Pourtant, la philosophie raciale n'est pas dépourvue d'éléments raciaux directement biologiques.

Blavatsky a promulgué son idéologie dans un style et une manière multidimensionnels en couches, et la vérité paradoxale était la clé de sa métaphysique. Des déclarations apparemment paradoxales sous-tendent la philosophie théorique de la race racine existant au-delà des bifurcations des notions «libérales» ou «illibérales». Blavatsky a écrit que, si "tous les hommes ont spirituellement et physiquement la même origine" et que "l'humanité est essentiellement d'une seule et même essence" - néanmoins, dans La Doctrine Secrète, Blavatsky postule: "En vérité, l'humanité est" d'une seule " sang, "mais pas de la même essence." L'interrelation entre la spiritualité et l'histoire du développement de la race racine est non linéaire et complexe. Ainsi: "L'histoire ésotérique enseigne que les idoles et leur culte s'éteignirent avec la quatrième race, jusqu'à ce que les survivants des races hybrides de cette dernière (les Chinois, les Africains, etc.) ramènent progressivement le culte."

Le premier objectif de la Société Théosophique qu'elle a fondée est de "former un noyau de la Fraternité Universelle de l'Humanité, sans distinction de race, de croyance, de sexe, de caste ou de couleur", et ses écrits incluent également des références soulignant l'unité de l'humanité: "tous les hommes ont spirituellement et physiquement la même origine "et que" l'humanité est essentiellement d'une seule et même essence ".

Cranston a cité Blavatsky disant qu'en réalité il n'y a pas de races inférieures ou de bas grade parce que tout cela est une seule humanité commune.

Notes et références 

Pseudoarchéologie
Peuple mythique
Atlantide